Seznam občin departmaja Var zajema 153 občin.

(CAT) Aglomeracijska skupnost Toulon Provence Mediterranean, ustanovljena leta 2002.
(CAF) Aglomeracijska skupnost Fréjus-Saint-Raphaël, ustanovljena leta 2000.
(CAD) Aglomeracijska skupnost Dracénoise, ustanovljena leta 2001.
(CAG) Aglomeracijska skupnost Garlaban Huveaune Sainte-Baume, ustanovljena leta 2000, večina v departmaju Bouches-du-Rhône.
(CCC) Aglomeracijska skupnost Cœur du Var - Plaine des Maures, ustanovljena leta 2002. 

Var